

Персоналії 
 Альберт Фрей (; 1913—2003) — німецький офіцер Ваффен-СС, Штандартенфюрер СС, кавалер Лицарського хреста Залізного хреста з Дубовим листям.
 Едуардо Фрей Руіс-Тагле (; 1942) — чилійський державний діяч.
 Самі Фрей (; 1937) — французький актор.
 Себастьян Фрей (, нар. 18 березня 1980, Тонон-ле-Бен) — французький футболіст, воротар.
 Фрідріх Фрей-Ерозе () (12 жовтня 1801, Ліндау, Баварія — 22 вересня 1873, Берн, кантон Берн, Швейцарія) — швейцарський політик, президент, начальник штабу союзної армії в Громадянській війні 1847 року.
 Фрей Ігор Станіславович (Igor Frei), (нар. 29 січня в м. Біла Церква Київської обл. Україна)  — фінський актор театру і кіно українського походження, диктор, телеведучий, театральний педагог.
 Х'юґо Фрей (; 1873—1952) — американський піаніст, скрипаль, композитор, автор пісень, диригент і аранжувальник.

Топоніми 
 Фрей Бентос () — адміністративний центр департаменту Ріо-Неґро в Уругваї, портове місто на річці Уругвай.

Спорт 
 Фрей (футбольний клуб), ІК «Фрей» (швед. Idrottsklubben Frej) — шведський футбольний клуб.

Інше 
 Фрей (антарктична станція)